Гаде:

Фамилия 
 Гаде, Аксель (1860—1921) — датский скрипач; композитор и педагог.
 Гаде, Жозеф (Joseph Guadet; 1795—1880) — французский историк и издатель, племянник Маргерит-Эли Гаде.
 Гаде, Жульен (Julien Guadet; 1834—1908) — французский архитектор, сын Жозефа Гаде.
 Гаде, Нильс (Niels Wilhelm Gade; 1817—1890) — датский органист, скрипач и дирижёр, крупнейший датский композитор XIX века.
 Гаде, Петер (род. 1976) — датский бадминтонист.
 Гаде, Маргерит-Эли (1755—1794) — французский политик; жирондист.

Прочее 
 Гаде (уезд) — уезд в Китае.